L’amies est un dialecte local du quartier d'Amby à Maastricht présent dans l'ancienne commune du même nom. Il s'agit d'un dialecte du maastrichtois. Il est très proche du Hiersj.

Langue aux Pays-Bas
Culture à Maastricht
Amby